

Eton
Eton peut être :

Langue
l’eton ou éton, langue bantoue du Cameroun
l'eton, langue océanienne du Vanuatu

Toponymes
 Éton commune de la Meuse ;
 Eton, une ville d'Angleterre dans le Berkshire ;
 Eton, une localité de l'État américain de Géorgie (zone métropolitaine de Dalton).

Éducation
 Eton College à Eton en Angleterre
 divers autres :
 un autre Eton College, école à Vancouver, en Colombie Britannique, Canada
 Eton institute, à Knowledge Village, à Dubai, Émirats arabes unis.
 Eton Group, un groupe d'écoles britanniques
 Etonkids International Kindergarten, jardins d'enfants internationaux et bilingues en Chine

Divers
 Eton Park Capital Management, société d'investissements diversifiés internationale basée à New York.
 Etón Corporation, un importateur et fabricant de radios en ondes courtes, basé à Palo Alto en Californie (États-Unis)
 The Eton Rifles, la première chanson du groupe The Jam à atteindre le top ten au Royaume-Uni
 Eton Properties Philippines

Éton
Éton peut être :
 Éton, une commune de la Meuse ;
 Les Éton ou Eton, un groupe ethnique du Cameroun.
 L'éton ou eton, langue bantoue du Cameroun parlée par les Étons.

Homonymie de toponyme